D6014 (Eure), een departementale weg in het Franse departement Eure
 D6014 (Seine-Maritime), een departementale weg in het Franse departement Seine-Maritime